Seoce (Breza), een plaats in de gemeente Breza in Bosnië en Herzegovina
 Seoce (Kakanj), een plaats in de gemeente Kakanj in Bosnië en Herzegovina
 Seoce (Kuršumlija), een plaats in de Servische gemeente Kuršumlija
 Seoce (Leposavić), een plaats in de Kosovaarse gemeente Leposavić
 Seoce (Nova Kapela), een plaats in de Kroatische gemeente Nova Kapela